Ана́дырский зали́в — самый крупный залив Берингова моря у берегов Чукотки между мысом Чукотский и мысом Наварин.

Анадырский залив включает в себя два других крупных залива — Залив Креста и Анадырский лиман, а также другие более мелкие бухты и заливы.

На берегу Анадырского лимана расположен город-порт Анадырь.

История 
Открыт в 1648 году во время экспедиции Семёна Дежнёва. Первая карта залива была составлена в 1665 году землепроходцем Курбатом Ивановым.

Гидрография 
Длина залива составляет 278 км, ширина у входа около 400 км, максимальная глубина — 105 м.

Приливы полусуточные, до 2,5-3 м. Значительную часть года залив покрыт льдом.

В залив впадают реки Анадырь, Великая, Канчалан, Туманская.

Здесь находится одна из самых длинных в мире коса Мээчкын.

Морская фауна 
В акватории Анадырского залива отмечены 19 видов млекопитающих, из которых 7 видов занесены в Красную Книгу РФ.

Здесь обитают большие популяции гренландских и серых китов, лахтака, белухи, горбача, косатки, акибы, ларги, крылатки, а также белый медведь.

Рыба: сайка, лососевые, камбала, бычок, корюшка, мойва, треска. Основным промысловым видом рыбы является кета. В залив она обычно начинает заходить в первой декаде июля, массовый ход наблюдается спустя 7-10 дней.

Встречаются синий и полярный краб, несколько видов моллюсков, асцидии.

Полезные ископаемые 
На побережье и в акватории Анадырского залива обнаружены запасы нефти и газа. Самым крупным является Западно-Озёрное многопластовое газовое месторождение.

Примечания

Источники 
 

Заливы Чукотского автономного округа
Заливы Берингова моря